Grüneberg steht für:
 Grüneberg (Trier), Berg bei Trier
 Grüneberg (Gesetzeskommentar), Name des Kurzkommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch, früher Palandt

Ort in Deutschland:
 Grüneberg (Löwenberger Land), Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land, Kreis Oberhavel, Brandenburg
 Grüneberg (Wusterhausen/Dosse), Wüstung der amtsfreien Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Ort in Polen:
 Grüneberg, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, nach 1945: Matyszczyki, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grüneberg, Kreis Preußisch-Stargard, Westpreußen, nach 1945: Zielona Góra (Lubichowo), Ortsteil der Landgemeinde Lubichowo, Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Grüneberg, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg, nach 1945: Golice, Ortsteil von Cedynia, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern
 Grüneberg, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, nach 1945: Zielonówek, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grüneberg, Kreis Soldin, Brandenburg, nach 1945: Skrzynka, Ortsteil von Lipiany, Powiat Parzycki, Woiwodschaft Westpommern

Ort in Russland:
 Grüneberg, Kreis Elchniederung (Niederung), Ostpreußen, nicht mehr existenter Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad
 Grüneberg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, nach 1945: Klenowoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 Grüneberg, Kreis Insterburg, Ostpreußen, Koschelewo, nicht mehr existenter Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad

Grüneberg ist der Familienname folgender Personen:
 August Wilhelm Grüneberg (1787–1837), deutscher Orgelbauer
 Barbara Grüneberg (* 1970), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Barnim Grüneberg (Karl Barnim Theodor Grüneberg; 1828–1907), deutscher Orgelbauer in Stettin
 Barnim Grüneberg (1914–1964), deutscher Orgelbauer in Greifswald
 Bernhard Grüneberg (1861–1935), deutscher Arzt
 Carl Grüneberg (1843–1918), deutscher Fabrikant in Preßburg
 Christian Grüneberg, deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Felix Grüneberg (1876–1945), deutscher Orgelbauer
 Gerhard Grüneberg (1921–1981), deutscher SED-Funktionär
 Georg Friedrich Grüneberg (1752–1827), deutscher Orgelbauer in Stettin
 
 Hermann Grüneberg (1827–1894), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Johann Friedrich Wilhelm Grüneberg (1751–1808), deutscher Orgelbauer in Brandenburg a. d. Havel
 Johann Heinrich Grüneberg (1819–1872), deutscher Koch und Konservenfabrikant
 Otto Grüneberg (1908–1931), deutscher Kommunist, NS-Opfer
 Philipp Grüneberg (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Philipp Wilhelm Grüneberg (1710–1777), deutscher Orgelbauer in Magdeburg und Belgard
 Richard Grüneberg (1862–1926), deutscher Unternehmer
 Theodor Grüneberg (1901–1979), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Grüneberg (1884–1967), deutscher Fabrikant in Preßburg
 Grüneberg (Orgelbauer), deutsche Orgelbauer vom 18. bis 20. Jahrhundert

Siehe auch:
 Grünberg
 Grüneberge
 Grünenberg
 Grüner Berg